Golgi bezeichnet:

 Camillo Golgi (1843–1926), italienischer Mediziner, Pathologe, Histologe und Nobelpreisträger
 Golgi (Mondkrater), benannt nach Camillo Golgi
 Golgi-Färbung, in der Histologie Versilberung einzelner Neurone mit Silbernitrat
 Golgi-Apparat, ein Membransystem eukaryotischer Zellen
 Golgi-Sehnenorgan, ein Nervengeflecht zur Regelung der Muskelentspannung
 Golgizelle, Zelltyp in der Kleinhirnrinde

 den antiken, lateinischen Namen der heutigen zypriotischen Stadt Athienou